Василиса Прекрасная:
 Василиса Прекрасная — героиня русских народных сказок.
 Василиса Прекрасная — русская народная сказка.
 Василиса Прекрасная — фильм-сказка, СССР, 1939 год. Режиссёр — Александр Роу.
 Василиса Прекрасная (фильм, 1967)
 Василиса Прекрасная — мультфильм киностудии «Союзмультфильм», СССР, 1977 год. Режиссёр — Владимир Пекарь.